Жюпиле Лига 1997/1998 — 95-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 8 августа 1997 года и закончился 10 мая 1998 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1997/1998
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1997 году
Спорт в Бельгии в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998